Bessin ist

 eine Doppelhalbinsel auf Hiddensee, siehe Bessin
 eine Landschaft in der Normandie, siehe Bessin (Frankreich)
 einen Ortsteil der Gemeinde Rambin auf Rügen

Bessin ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Bessin (* 1978), deutsche Politikerin (AfD)
 Ilka Bessin (* 1971), deutsche Komikerin